Guide steht für:
 Guide (Film), Bollywood-Film von Vijay Anand (1965)
 Guide (Hainan), Kreis Guide (贵德县) im Autonomen Bezirk Hainan der Tibeter in der chinesischen Provinz Qinghai
 Guide+, Kurzform für Electronic Program Guide (EPG), eine elektronische Programmzeitschrift in Empfangsgeräten
 Fremdenführer, englisch und neudeutsch für einen Touristenführer (Gästeführer, Stadtführer)
 Führer (Nachschlagewerk), englisch und neudeutsch für ein Nachschlagewerk
 Kurzform für den französischen  Hotel- und Reiseführer Guide Michelin
 Einen Begleitläufer im Behindertensport für sehbehinderte oder blinde Athleten

Guides steht für:
 Spitzname einer kongolesischen Miliz, siehe Forces de défense congolaise
 eine Art der Stabskavallerie, siehe Guiden
 The Guides, zwei Inseln vor der Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik

Siehe auch:
 Guide Reservoir (Stausee im Nordwesten des australischen Bundesstaates Tasmanien)
 Guide River (Begriffsklärung)
 TV Guide (Begriffsklärung)
 Top-Level-Domain .guide